Думе:

Топонимы
  — город и коммуна в департаменте О-Ньонг Восточного региона Камеруна.
 Ду́ме — река в Камеруне, приток реки Кадеи.
 Думе —  район (фрегезия) в северной части Португалии, входит в округ Брага. 
  — историческая, ныне титулярная, епархия в одноимённом районе Португалии, с 1959 года включена в состав епархии Мондоньедо-Феррол.

Фамилия
 Думе, Петрит (1920—1975) — албанский генерал.